Helmbreker o Helmbreecker è un cognome olandese. Può riferirsi a:

 Cornelis Helmbreker, organista e compositore olandese
 Dirck Helmbreker, pittore e disegnatore olandese, figlio di Cornelis